Zapowiednik – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Zapowiednik – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy
 Zapowiednik – część miasta Łukowa
 Zapowiednik – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice, leżące na terenie Pojezierza Sławskiego
Zapowiednik – forma ochrony przyrody w krajach byłego ZSRR